

Astronomia 
Carrillo – cratere lunare

Geografia
Cantone di Carrillo – cantone della Costa Rica

Persone 
Achille Carrillo – pittore e docente italiano
Alfonso Carrillo de Acuña – arcivescovo cattolico e politico spagnolo
André Carrillo – calciatore peruviano
Andrés Carrillo – schermidore cubano
Carlos Antonio Carrillo – politico e militare statunitense
Cyril Carrillo – pilota motociclistico francese
Derby Carrillo – calciatore statunitense di origine salvadoregna
Elpidia Carrillo – attrice messicana
Fernando Carrillo – attore televisivo e cantante venezuelano
Gil Carrillo de Albornoz – cardinale spagnolo
Guido Carrillo – calciatore argentino
Isolina Carrillo – compositrice, musicista e cantante cubana
José Carrillo de Albornoz – militare spagnolo
José Antonio Carrillo – politico e militare statunitense
José Raimundo Carrillo – militare statunitense
Juan José Carrillo – politico statunitense
Nancy Carrillo – pallavolista cubana
Santiago Carrillo – scrittore e politico spagnolo
Vicente Carrillo Fuentes – criminale messicano
Víctor Carrillo – arbitro di calcio peruviano